Sezon 2009 w International GT Open – czwarta edycja serii wyścigowej International GT Open. Sezon rozpoczął się 18 kwietnia na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari, a zakończył się 8 listopada na torze Autódromo Internacional do Algarve, po rozegraniu 16 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Super GT

GTS

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona International GT Open

2009
2009 w sportach motorowych